Slovo bahník může znamenat:

 v biologii
 bahník – české označení pro několik druhů ryb z podtřídy dvojdyšní
 bahník (Protopterus) – rod afrických bahníků s několika druhy
 bahník americký (Lepidosiren paradoxa) – americký bahník, jediný zástupce rodu Lepidosiren
 bahník australský (Neoceratodus forsteri) – australský bahník, jediný zástupce rodu Neoceratodus
 bahník (brouk) – rod brouků z čeledi potápníkovití

 jiné významy
 Bahník (příjmení) – české příjmení
 bahník (zařízení) – zařízení sloužící k zachytávání splavenin z tramvajové trati
 bahník (skřítek) – řídce užívané označení pro drobné pohádkové nebo fantasy bytosti spojené s vodou